Bogdantsi kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Bogdantsi (distrikt i Bulgarien, Razgrad), Obsjtina Simitli, 
 Bogdantsi (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Glavinitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar